Slaughter kan syfta på:

 Slaughter (amerikansk musikgrupp) – ett amerikanskt heavy metal band som bildades 1988 i Las Vegas
 Slaughter (kanadensisk musikgrupp) – var ett kanadensiskt thrash/death metal-band som bildades 1984 i Toronto, Ontario

Geografi 
Slaughter kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Upper Slaughter (ort), England, Gloucestershire, 
 Lower Slaughter – en ort och civil parish i Gloucestershire, England

USA 

 Slaughter (ort), Louisiana, East Feliciana Parish,

Se även 
 Mount Slaughter

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar